Cocuruzzo ima više značenja:
 Cocuruzzo, Caserta
 Cocuruzzo, Latina